Пони () — одна из 45 провинций Буркина-Фасо. Находится в Юго-Западном регионе, столица провинции — Гауа. Площадь Пони — 7365 км².

Население по состоянию на 2006 год — 254 371 человек.

Административное деление 
Пони подразделяется на 10 департаментов, из которых 1 город и 9 коммун:
 Гауа
 Бурум-Бурум
 Бусера
 Джигуи
 Гбомблора
 Кампти
 Лоропени
 Мальба
 Нако
 Перигбан

Примечания